Plaats in Indonesië
 Tunong (Blang Mangat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lhokseumawe in de provincie Atjeh
 Tunong (Delima), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Tunong (Keumala), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh